Outram steht für:

 Outram (Neuseeland), Vorort von Dunedin, Region Otago
 Outram (Singapur), Planungsgebiet in der Central Region

Outram ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Outram (1764–1805), britischer Bauingenieur, Vermesser und Geschäftsmann